Катой (, ) — название «третьего пола» в Таиланде, состоящего из трансгендерных женщин. Их следует отличать от трансвеститов, принимающих женский облик, так как катои стремятся полностью соответствовать женскому образу. Представители этого «типа» называются в Таиланде также по-английски ladyboys или по-тайски sao (или phuying) praphet song («другой тип женщин»), а также phet thee sam (третий пол). Слово происходит из кхмерского языка и позже распространилось по всей Юго-Восточной Азии, кроме Филиппин, где чаще употребляется слово «bakla».

Слово катой в тайской культуре имеет грубый оттенок и, чаще всего, применяется как ругательное, осуждающее или даже оскорбляющее. Однако времена меняются, и с ростом толерантности в тайском обществе слово становится более шутливым или ироническим.

Описание 
Понятие катой достаточно широко — оно описывает мужчин, которые демонстрируют женственность в разной степени — от одежды до применения, а также «женщин второго типа», которые для феминизации используют гормональную терапию, коррекцию формы груди, удаление адамова яблока и прохождения операции на гениталиях. Независимо от степени феминизации катой, их сексуальные интересы могут быть направлены на мужчин, женщин и других катоев.

Социальные аспекты 

Катои работают обычно на женских работах — в магазинах, кофейнях, ресторанах, салонах красоты. Многие работают в туристических центрах и в индустрии развлечений — танцуют, выступают в кабаре — таких как Альказар или Тиффани в Паттайе.

«Третий пол» в Таиланде — достаточно привычное явление, нашедшее место в культуре страны: к катоям относятся немало популярных моделей, певиц и кинозвёзд, в таиландских газетах нередко печатают фотографии победителей конкурсов красоты среди женщин и катоев. Не только в городах, но и в сельской местности распространены катои, которые принимают активное участие в местных праздниках и смотрах красоты.

Современные события 
В 1996 студентка-катой убила молодую девушку. Это привело к бурной реакции таиландских газет, педагогические колледжи Раджабхат закрыли приём катоев в свои студенты. Решение было отменено после массового протеста групп гомосексуалов и присоединившихся к ним феминисток.

В 1996 волейбольная команда из гомосексуалов и катоев «Железные леди» победила в национальном первенстве. Правительство, заботясь об имидже страны, отстранило катоев от участия в национальной сборной.

Наибольшую известность в Таиланде получила Паринья Киатбусаба (Нонг Тум), победительница первенства по тайскому боксу. Она ушла из профессионального бокса в 1999, перейдя на тренерскую работу по причине серии операций по смене пола, и вернулась в бокс в 2006.

Кино 

Получил известность документальный фильм Ladyboys, вышедший в 1992 и рассказывающий о двух молодых катоях из Паттайи.

Серия фильмов The Iron Ladies и The Iron Ladies 2 вышла про знаменитую волейбольную команду.

В 2002 появился таиландский фильм Saving Private Tootsie о группе гомосексуалов и катоев, спасающихся в джунглях после аварии самолёта. Канвой для фильма послужили реальные события со знаменитыми эстрадными артистами.

О жизни боксёра Нонг Тум снят фильм «Прекрасный боксёр» в 2003 г. В отличие от фильмов «The Iron Ladies 1 & 2», этот фильм не ироничный, а довольно серьёзный.

Также много катоев снимается в порнофильмах.

См. также 
 Бача-бази
 Бача-пош
 Клятвенная девственница
 Фаафафине
 Хиджра

Примечания

Литература 

 Thailand. Demographics and a Historical Perspective- Gender Conflicted Persons. By Kittiwut Jod Taywaditep, M.D., M.A., Eli Coleman, Ph.D. and Pacharin Dumronggittigule, M.Sc.
 Andrew Matzner: In Legal Limbo: Thailand, Transgendered Men, and the Law, 1999. Criticizes the common view that kathoey are fully accepted by Thai society.
 Andrew Matzner: Roses of the North: The Katoey of Chiang Mai University, 1999. Reports on a kathoey «sorority» at Chiang Mai University.
 Transgender Asia including several articles on kathoey
 Nun Udomsak case study of kathoey in Bangkok
 Natta Klomklao case study of kathoey in Pattaya
 Thailand’s «Women of the Second Kind»
 E.G. Allyn: Trees in the Same Forest, 2002. Description of the gay and kathoey scene of Thailand.
 Chanon Intramart and Eric Allyn: Beautiful Boxer, 2003. Describes the story of Nong Tum.
 More than Meets the Eye: lady boys in Thailand, Citylife Chiang Mai, May 2006
 貝月清, 泰國人妖探秘／變男變女變變變！　人妖處處在身邊, ETtoday, 2004 June and July. Describes improved situation of kathoey.

Культура Таиланда
Трансгендерные идентичности